3 miejscowości w Polsce:
 Rzegocin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Rzegocin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn
 Rzegocin – część wsi Wielopole Skrzyńskie w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie